Zkratka ARP může označovat:

 Address Resolution Protocol – síťový protokol pro zjišťování MAC adres.
 Arapaho – indiánský jazyk s ISO 639 alpha-3 kódem arp.
 ARP (Anti-Revolutionaire Partij; Antirevoluční strana) – zkratka nizozemské politické strany 
 Arpeggio – rozložené hraní akordů harfovým způsobem.
 Autoradiopuhelin – první komerční mobilní telefonní síť, provozovanou ve Finsku.
 Arp (protein) – skupina proteinů 
 Atlas of Peculiar Galaxies – astronomický katalog galaxií sestavený Haltonem Arpem